Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1989 — 27-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 16 апреля 1989 года по 6 февраля 1990 года. Трофей в третий раз завоевал мексиканский клуб «УНАМ Пумас».

Зональный этап

Центрально/Североамериканская зона

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд

Группа 1 

|}

Группа 2 

|}

Группа 3

Группа 4

Второй раунд

Группа «A» 

|}

Группа «B»

Третий раунд 

|}

Четвёртый раунд

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

 Вероятно был сыгран только один матч.

Третий раунд

Группа I 

 Вероятно был сыгран только один матч.

Группа II

Четвёртый раунд

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1989
1989 год в футболе
1990 год в футболе